Niemcy:
 Riedlingen – dzielnica Donauwörth
 Riedlingen – dzielnica Kandern
 Riedlingen – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Riedlingen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach